Азиатские килеспинные ужи () — род змей из семейства ужеобразных, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 30 до 87 см. Голова небольшая, морда закруглена. Глаза среднего размера с круглыми зрачками. Туловище стройное с сильно килеватой чешуей, повернутой в направлении хвоста. Окраска спины оливковая, коричневая, серая с разными оттенками. Брюхо имеет жёлтый, оранжевый, белый цвет.

Образ жизни 
Населяют низины, места возле водоёмов, мангровые леса, Хорошо лазают по деревьям и плавают. Активны днём, питаются земноводными, ракообразными, рыбой, насекомыми.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают до 35 яиц.

Распространение 
Обитают в Индии, Непале, юго-западном Китае, на острове Шри-Ланка.

Классификация 
На август 2018 года в род включают 2 вида:

Примечания

Литература 
 Cope, 1861 : Contributions to the ophiology of Lower California, Mexico and Central America. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 13, p. 292-306.

Ужеобразные
Таксоны, описанные Эдвардом Копом